Vojvoda Stepa (srpski: Војвода Степа, mađarski: Leónamajor) je naselje u Banatu, u Vojvodini, u sastavu općine Nova Crnja.

Stanovništvo
Prema popisu stanovništva iz 2002. godine u naselju Vojvoda Stepa živi 1.720 stanovnika, od čega 1.366 punoljetna stanovnika s prosječnom starosti od 41,8 godina (41,1 kod muškaraca i 42,5 kod žena). U naselju ima 623 domaćinstava, a prosječan broj članova po domaćinstvu je 2,76.

Izvor

Vanjske poveznice

 Karte, udaljenosti i vremenska prognoza

Naselja u Vojvodini
Općina Nova Crnja